Скля́ров — русская фамилия. Происхождение фамилии — от профессии её носителя: скляр, то есть стекольщик.

Известные носители 
 
 Скляров, Анатолий Андреевич (1915—1980) — Герой Советского Союза.
 Скляров, Андрей Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Скляров, Валерий Анатольевич (род. 1950) — советский и португальский учёный в области вычислительной техники.
 Скляров, Виталий Фёдорович — советский руководитель и министр, украинский политик, советник премьер-министра Украины.
 Скляров, Владимир Николаевич — (1950—2011) — советский актёр театра и кино.
 Скляров, Дмитрий Витальевич (род. 1974) — российский программист.
 Скляров, Евгений Викторович (род. 1954) — геолог, петрограф.
 
 Скляров, Игорь Евгеньевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Скляров, Леонид Федотович (1914—1967) — советский историк, профессор ЛГПИ имени А. И. Герцена.
 Скляров, Максим Гаврилович (1914—1958) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Скляров, Павел Иванович (1908—?) — советский государственный деятель.
 Скляров, Фёдор Иванович (1910—1972) — советский шахматист.
 
  (1901—1992) — советский физиолог.

См. также 
 Скляр

Примечания